Фъргюсън може да се отнася за:
 Алекс Фъргюсън (р. 1941), шотландски футболист
 Бари Фъргюсън (р. 1978), шотландски футболист
 Кристофър Фъргюсън (р. 1961), американски космонавт
 Нийл Фъргюсън (р. 1964), шотландско-американски историк
 Софи Фъргюсън (р. 1986), австралийска тенисистка